Amerikai Egyesült Államok
Berwyn (Illinois)
Berwyn Township (Cook megye, Illinois)
Berwyn (Nebraska)
Berwyn, Oklahoma, Gene Autry (Oklahoma) régi neve
Berwyn (Pennsylvania)
Berwyn Heights, Maryland
Berwyn Township (Custer megye, Nebraska)
 Kanada
Berwyn (Alberta)